Император Николай I — названные в честь императора Николая I-го:

 Император Николай I (транспорт «Николай») — трёхмачтовое парусное транспортное судно Российско-Американской компании
 Император Николай I — парусно-винтовой 111-пушечный линейный корабль Российского императорского флота
 Император Николай I — русский эскадренный броненосец улучшенного типа «Император Александр II», участвовал в Цусимском походе и сражении в качестве флагманского корабля контр-адмирала Н. И. Небогатова
 Император Николай I — русский дредноут проекта «Императрица Мария», из-за начавшейся первой мировой войны не был достроен 
 Император Николай I — русский гидрокрейсер (гидроавианосец), построенный на основе приобретенного в Британии парохода

Николай I